Mit Scleroderma (gr. harte Haut) kann gemeint sein:

 Systemische Sklerodermie (systemische Sklerose), eine Erkrankung von Haut und Bindegewebe
 Kartoffelboviste, eine Pilzgattung